Codo steht für:

Orte:

 Codó in Brasilien
 Codo (Saragossa), eine Gemeinde in Spanien
 Codo (Vietnam)

Sonstiges:

 Codo … düse im Sauseschritt, ein Lied der Gruppe Deutsch-Österreichisches Feingefühl
 Codo (Einheit), ein spanisches Längenmaß
 Codo (Maina II), Aldeia im Suco Maina II, Osttimor

Siehe auch:
 Kodo

Abkürzung